Натуральне число 1838
 1838 рік до нашої ери
 1838 рік нашої ери